Ботенево — название населённых пунктов в России:

 Ботенево — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края, упразднён в 1981 г.
 Ботенево — деревня в Конаковском районе Тверской области.